Коханський Василь Іванович (1921 — ?) — молдавський радянський державний і комуністичний діяч, 1-й секретар Кишинівського міського комітету КП Молдавії, 1-й секретар ЦК ЛКСМ Молдавії. Депутат Верховної ради Молдавської РСР 2-го, 5-го, 7—10-го скликань.
 Вацлав Коханський — польський скрипаль і педагог.
 Коханський Володимир Михайлович (1966—2022) — підполковник Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Коханський Д. П. (кінець XIX — початок XX ст.) — музикант-аматор, автор хорових пісень на слова Т. Г. Шевченка («Вітер з гаєм розмовляє» та ін.).
 Павло Коханський — польський скрипаль і педагог.
 Коханський Іван Тимофійович (1901—1937) — український учитель, письменник, журналіст.
 Коханський Сергій Вікторович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коханська Людмила Володимирівна — Заслужена артистка України.
Прізвища